Pigeard peut désigner :
 Alain Pigeard (né en 1948), historien français
 Philippe Pigeard, musicien français